Thibaud ou Thibaut est un nom propre utilisé comme prénom, nom de famille ou toponyme.

Prénom 
Thibaud, Thibaut ou Thibault est un prénom masculin d'origine germanique, de « theud » (peuple) et « bald » (hardi).
 
Le prénom a été latinisé en Theobaldus.

Il a été popularisé grâce au règne de Théodebald ou Thibaut , roi des Francs.

Variantes linguistiques 
En français, les variantes les plus fréquentes sont, au masculin, Théobald, Thibaud, Thibault et Thiébaut, et au féminin Théobaldine.

On rencontre également : 
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Tybalt ;
 Tibaut .

Dans d'autres langues :
 Theobald en allemand ou anglais ;
 Teobaldo en italien, espagnol ou espéranto ;
 Theováldhos (Θεοβάλδος) en grec moderne ;
 Tébaud en poitevin.

Personnalités portant ce prénom

Saints et bienheureux chrétiens 
 Thibaud de Vienne (?-1001), archevêque de Vienne, fêté le 21 mai ;
 Thibaud d'Alba († 1150), fêté le 1er juin ;
 Théobald du Dorat (990-1070), diacre de la collégiale Saint-Pierre du Dorat, fêté le 6 novembre ;
 Thibaut de Provins (1039-1066) ermite et pèlerin, fêté le 1er juillet ;
 Thibaud Roggeri (1099-1150), laïc, fêté le 1er juin ;
 Thibaut de Marly (?-1247) abbé de l'abbaye des Vaux-de-Cernay sous Saint Louis ; fêté le 8 juillet.

Religieux chrétiens 
 Thibaut, évêque de Nevers au .

Souverains et nobles

Roi des Francs 
 Thibaut, roi franc 548-555.

Rois de Navarre 
 Thibaut  (1201 † 1253), roi 1234-1253 ;
 Thibaut II (1238 † 1270), roi 1253-1270.

Ducs de Lorraine 
 Thibaut , duc 1213-1220 ;
 Thibaut II, duc 1303-1312.

Comtes de Bar 
 Thibaut , comte 1190-1214 ;
 Thibaut II, comte 1240-1291.

Comtes de Blois 
 Thibaud l'Ancien, vicomte de Blois 906-943
 Thibaud I le Tricheur, († 975), vicomte 943-960, comte 960-975 ;
 Thibaut II († 1004), comte 996-1004 ;
 Thibaut III (1019 † 1089), comte 1037-1089, également comte de Troyes et de Meaux (Thibaut Ier) ;
 Thibaut IV († 1152), comte 1107-1152, également comte de Champagne (Thibaut II) ;
 Thibaut V († 1191), comte 1152-1191 ;
 Thibaut VI († 1218), comte 1205-1218.

Comtes de Champagne 
 Thibaut  (1019 † 1089), comte 1063-1089, également comte de Blois (Thibaut III) ;
 Thibaut II († 1152), comte 1125-1152, également comte de Blois (Thibaut IV) ;
 Thibaut III (1179 † 1201), comte 1197-1201 ;
 Thibaut IV (1201 † 1253), comte 1201-1253, également roi de Navarre (Thibaut ) ;
 Thibaut V (1238 † 1270), comte 1253-1270, également roi de Navarre (Thibaut II).

Autres nobles 
 Théobald d'Arles (850/860-/895), comte d'Arles ;
 des membres de la maison de Blois, nommée d'ailleurs Thibaldiens.

Artistes et sportifs 
 Tibaut, poète du  ;
 Thibault de Montalembert, acteur français ;
 Thibault Lacroix, joueur de rugby à XV français ;
 Thibaut Courtois, gardien de but de football de la sélection belge et du Real de Madrid;
 Thibaut Pinot, cycliste, second du Tour de France 2014 ;
 .

Personnalités portant ce nom de famille

Thibaud
 Thibaud (1910-2005), sculpteur français ;
 Anna Thibaud (1861-1936), chanteuse française ;
 Émile Thibaud (1806-1896), peintre-verrier français ;
 Jacques Thibaud (1880-1953), violoniste français ;
 Julie Thibaud (1998-), footballeuse française ;
 Laure Thibaud (1978-), nageuse synchronisée française ;
 Pascal Thibaud (1963-), basketteur français ;
 Paul Thibaud (1933-), philosophe français.

Thibaut 
 Alexandre Thibaut (1747-1813), prêtre et un député favorable à la Constitution civile du clergé ;
 Anton Friedrich Justus Thibaut (1772-1840), juriste allemand et historien du droit ;
 Georges Thibaut, explorateur français ;
 Germain Thibaut (1799-1878), homme politique français ;
 Gilles Thibaut, parolier ;
 Roland Thibaut (1946-), rameur d'aviron français.

Theobald 
 Christoph Theobald ;
 Densill Theobald ;
 Frédéric Theobald ;
 Frederick Vincent Theobald ;
 Jean-Louis Théobald.

Fictions 
 Tybalt, un personnage de Roméo et Juliette, de William Shakespeare ;
 Thibaud ou les Croisades, une série télévisée française.

Voir aussi 
 Saint-Thibaut, une commune française de l'Aisne ;
 Gilles Tibo (né en 1951), un écrivain, caricaturiste et illustrateur québécois ;
 Concours Long-Thibaud-Crespin, un concours de musique classique.

Notes et références 

Prénom masculin
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Nom théophore